Кубок Австрії з футболу 2019–2020 — 85-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вдруге поспіль Ред Булл.

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 липня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 липня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 липня 2019

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 лютого 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 лютого 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 лютого 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 березня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 

2019—2020
Австрія
Австрія
2019 в австрійському спорті
2020 в австрійському спорті